Лосьев — фамилия:

 Лосьев, Михаил Петрович (1864—1919) — Георгиевский кавалер; полковник; 3 февраля 1915.
 Лосьев, Павел Петрович (1866—1952) — Георгиевский кавалер; полковник; 26 января 1917.

См. также 
 Лосев